Lewalter ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Lewalter (* 1965), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und PISA-Leiterin
Ernst Lewalter (1892–1956), deutscher Soziologe und Nationalökonom
 Johann Lewalter (1862–1935), deutscher Lehrer, Volksliedforscher und Heimatschriftsteller
 Karl Walter Lewalter (* 1938), deutscher Diplomat